Maximilian Heinrich ist der Name folgender Personen:

Maximilian Heinrich von Bayern  (1621–1688), Herzog von Bayern und Erzbischof und Kurfürst von Köln
Maximilian Heinrich (Wied-Runkel) (1681–1706), Graf zu Wied-Runkel